Хлорацетилен (хлорэтин) — органическое химическое вещество класса галогеналкинов.

Получение 
Получают реакцией 1,1-дихлорэтилена со спиртовым раствором щелочей.

Физические свойства 
Это бесцветный газ (при ст. усл.), химически очень активный.  Растворим в воде и этаноле.

Химические свойства 
Легко воспламеняется и взрывается. С аммиачными растворами солей меди(I) дает взрывчатый осадок хлорацетиленида меди. Серебряная соль взрывается даже под водой.

С водным раствором хлорида ртути(II) дает трис(хлормеркур)уксусную кислоту (ClHg)3CCOOH.

При нагревании реагирует с анилином с образованием индола.

Значение 
Рассматривается как токсический и агрессивный агент, образующийся при действии металлов на трихлорэтилен. Возможно является промежуточным продуктом в пиролитическом образовании диоксинов.

Литература 
 Успехи химии. - 1967. - Т.36, №5. - С. 783
 Химический энциклопедический словарь. - Под ред. Кнунянц И.Л. - М.: Советсткая энциклопедия, 1983. - С. 658

Хлорорганические соединения